Cəlilabad (stad), stad in Azerbeidzjan
 Cəlilabad (district), district in Azerbeidzjan